Toponímia:
 Marchena, municipi de la província de Sevilla
 Illa Marchena, illa volcànica de les Illes Galápagos (Equador)
 Santa Cruz de Marchena, localitat de la província d'Almeria
 Biografia:
 Carlos Marchena López, exfutbolista professional andalús
 Fra Antonio de Marchena, franciscà espanyol (segle XV)
 José Marchena y Ruiz de Cueto, polític, escriptor, periodista i traductor espanyol (1768-1821)
 Luquitas de Marchena, cantant de flamenc i copla andalusa
 Manuel Marchena Gómez, Magistrat del Tribunal Suprem espanyol
 Melchor de Marchena, guitarrista de flamenc
 Pepe Marchena, ballarí de flamenc i coreògraf
 Pepe Marchena (Niño de Marchena), cantant de flamenc